Castiçal, castiçal de três braços que se costuma acender no Sábado de Aleluia;
 Serpentina (duto), um duto metálico retorcido com muitas espirais em espaço reduzido que serve para trocas de calor entre o fluido interno circulante e o externo envolvente;
 Serpentina (carnaval), fita de papel estreita, comprida e colorida, enrolada em discos que se desenrolam em arremesso, utilizada principalmente nas festas carnavalescas;
 Polygonum viviparum, (Polygonum viviparum), erva de até 30 cm  da família das poligonáceas;
 Serpentina (silicato), denominação aplicada a um grupo de silicatos hidratados de magnésio e ferro.

Desambiguação